Per Beauchamp si può intendere:

Persone 
 Alphonse de Beauchamp (1769-1832), storico francese
 Bianca Beauchamp (1977), modella canadese
 Clem Beauchamp (1898-1992), attore, regista e produttore cinematografico statunitense
 Kathleen Mansfield Beauchamp (1888-1923), scrittrice britannica nota con lo pseudonimo di Katherine Mansfield
 Mary Annette Beauchamp (1866-1941), scrittrice britannica nota con lo pseudonimo di Elizabeth von Arnim
 Michael Beauchamp (1981), calciatore australiano
 Paul Beauchamp (1924-2001), teologo e biblista francese, gesuita
 Pierre Beauchamp (1631-1705), danzatore e coreografo francese
 Beauchamp – famiglia inglese di origine normanne. Vi appartennero:
 Anne de Beauchamp (1443-1448), quindicesima contessa di Warwick
 Anne de Beauchamp (1426-1492), sedicesima contessa di Warwick
 Guy de Beauchamp, decimo conte di Warwick
 Henry de Beauchamp (1425-1446), quattordicesimo conte di Warwick e primo duca di Warwick
 John de Beauchamp (1316 – 2 dicembre 1360), primo barone de Beauchamp
 Margaret Beauchamp di Bletso (1405/1406-1482), duchessa di Somerset
 Richard de Beauchamp (1382-1439), tredicesimo conte di Warwick
 Thomas de Beauchamp (1313-1369), undicesimo conte di Warwick
 Thomas de Beauchamp (1338-1401), militare e politico inglese, dodicesimo conte di Warwick
 William de Beauchamp (1237-1298) nono conte di Warwick

Geografia 
 Beauchamp – comune francese situato nel dipartimento della Val-d'Oise nella regione dell'Île-de-France.
 Cantone di Beauchamp, divisione dell'Arrondissement di Pontoise